Пьяццини () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Пьяццини, Луис (1905—1980) — аргентинский шахматист.
 Пьяццини, Эдмундо (1857—1927) — аргентинский пианист и музыкальный педагог итальянского происхождения.